Мечислав Марьян Сроковский (; , с. Библо Австро-Венгрия (ныне Бережанский район, Тернопольской области Украины) — , , Царство Польское, Российская империя) — польский прозаик и поэт.

Биография 
Родился в обедневшей шляхетской семье герба Ястржембец. Обучался во Львовской гимназии, затем в коллегиуме у иезуитов в Хырове. Поступил во Львовский университет, который не окончил. Во Львове подружился со слепым поэтом Станиславом Барончем, братом известного скульптора Фаддея Баронча, который стал его учителем.

Выступал в провинциальных театральных труппах Царства Польского

Творчество 
Первые стихи напечатал в 1896 году в Краковском «Dzienniku Porannym» . В 1899 опубликовал книгу декадентских стихов «Больные сны» («Chore sny»). Жил в Тернополе и Варшаве, где установил многочисленные контакты с местными писателями и поэтами.

Вначале писал стихи в духе модернистской Молодой Польши , посвященных, в основном, проблемам общества и эротическим темам.

Попытка создать оригинальную эротико-психологическую повесть «Культ тела» (Kult ciała, 1910), вызвала скандал в обществе. Тираж был конфискован, а автор попал в суд за оскорбление общественной морали.

Позже, автор в книгах больше внимания уделял общественным мотивам, критическому описанию отношений, царящих в австро-венгерской армии, проблемам воспитания и образования.

Избранные произведения 
Сборники рассказов:
 Chore sny (1899)
 Krew (1906)
 Ich Tajemnica (1908)
 Jak łza 1910)
 Primawera

Повести:
 Epigoni (1904)
 Hedone: Akordy zmysłowe
 Markiza
 Po prostu miłość
 Anachroniści (1910)
 Kult ciała, Dziennik człowieka samotnego (1910)
 Jus primae noctis (неокончена) (1910)

Примечания

Ссылки 
 Mieczysław Marian Srokowski

Польские писатели
Польские поэты
Поэты Польши
Поэты XIX века
Поэты XX века